Termin -{ALO}- ima više značenja.
 D-arabinono-1,4-lakton oksidaza
 Aluminijum(II) oksid, -{AlO}-